De Kondrasjin & Belov Cup 2010 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg tussen 25 september 2010 en 26 september 2010 werd gehouden. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Spartak Sint-Petersburg, CSKA Moskou, Maccabi Electra Tel Aviv en Efes Pilsen. CSKA won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup
Basketbal in 2010